Okljuk je lahko:

okljuk: ovinek, zavoj, močan rečni ali cestni zavoj
v geografskem smislu: rečni okljuk = rečni meander
Pot ob reki Iški »Okljuk« - naravoslovna učna pot ob toku reke Iške, med Iškim Vintgarjem ter Lipami na Ljubljanskem barju
Okljuka, naselje v občini Metlika.